Stadsbrand van Eindhoven (1486)
 Stadsbrand van Eindhoven (1554)